Ву́к Стефа́нович Кара́джич или Вук Караджич (, ; , Тршич, Османская империя — , Вена) — сербский лингвист и педагог.

Реформировал сербский литературный язык и стандартизировал сербскую кириллицу.
Положил в основу сербского правописания фонетический принцип
«как слышится, так и пишется» ().

Он был инициатором и участником Венского литературного соглашения о единстве сербскохорватского языка.

Биография

Ранняя жизнь 

Родился в семье Стефана и Егды (в девичестве Зрнич) Караджич, приехавших из Черногории, — в деревне Тршич, около Лозницы, в Сербии (в то время — Османская империя). Мальчика назвали именем Вук ('волк'), чтобы злые силы и духи не вредили ему.

Он был в основном самоучкой; немного учился у родственника, затем в монастыре Троноша, в 19 лет — в гимназии (Сремски-Карловцы); несколько месяцев обучался латыни и немецкому языку в Петринье; уехал в Белград, надеясь заниматься у Обрадовича, но вынужден был служить писцом у Ненадовича в сербском Ядаре. И, наконец, в 1808 году стал одним из первых учеников Белградской высшей школы. Вскоре он заболел и отправился на лечение в Нови-Сад и Пешт, но не вылечился и остался хромым. Вернувшись в Сербию в 1810 году, некоторое время работал в Белграде учителем начальной школы. В 1813 году перебрался в Вену, где встретился со словенским лингвистом Копитаром.

В 1814 и 1815 годах Вук Караджич издал два тома сербских народных песен (впоследствии число их выросло до девяти). В 1814 году он издал также первую сербскую грамматику; в 1818 году, в Вене — Сербский словарь («Српски рјечник»). С февраля по май 1819 года Караджич находился в России, куда был приглашён Библейским обществом; И. Н. Лобойко писал: Князь Голицын, министр просвещения, назначил ему 5000 руб. за перевод Нового Завета. Граф Румянцев с своей стороны назначил ему сумму для путешествия по всем славенским землям для собрания географических, этнографических, лингвистических известий, также памятников древностей и книг. О сем последнем обстоятельстве говорить вслух не должно. Турки подозрительный и губительный для ученых народ, и он, путешествуя incognito, все же рискует жизнию

В 1861 году Вуку Караджичу было присвоено звание почётного гражданина города Загреба.

Похоронен на кладбище Святого Марка. В 1897 г. останки перезахоронены в историческом соборе в Белграде, рядом с захоронением Досифея Обрадовича.

Реформа сербской кириллицы 
Сербский язык Караджича — это язык, разработанный на основе герцеговинского диалекта, в основе которого — кириллическое письмо, которое Караджич несколько изменил, с тем чтобы каждому звуку соответствовала буква. Письмо Караджича получило признание и широкое распространение начиная с 60-х годов XIX века, став основным в Сербии, использовали его австрийские сербы Воеводины, жители Боснии и Герцеговины, а также черногорцы. Именно язык Караджича стал базой для современного сербского языка.

Из старославянской азбуки Караджич взял следующие 24 буквы:

При этом он добавил шесть новых букв:

и убрал девятнадцать старых:

См. также 
 Людевит Гай ― создатель хорватской латиницы

Примечания

Ссылки 
 
 Толстой Н.И.  Слово о Вуке Караджиче. - Славяноведение, 1997, № 4 
 http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/karadzich_vuk.php
 Кулаковский П. А. В. Караджич, его деятельность и значение в сербской литературе. М., 1882.

Филологи Сербии
Этнографы Сербии
Славянские просветители
Создатели и пропагандисты языков
Почётные граждане Загреба
Панслависты
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Похороненные на кладбище Святого Марка
Похороненные в Белграде
Перезахороненные